Општина Његуш (, Димос Наусас) је општина у Грчкој у Иматијском округу, периферија Средишња Македонија. Административни центар је град Његуш. .

Насељена места 
Општина Његуш је формирана 1. јануара 2011. године спајањем 3 некадашњих административних јединица: Његуш, Антемија и Иринуполи.

Види још 
 Његуш
 Иматија (округ)

Референце

Спољашње везе 
 Δήμος Νάουσας 

Округ Иматија
Општине у Грчкој